

Села:
 Запруддя — Волинська область, Камінь-Каширський район
 Запруддя — Київська область, Білоцерківський район

Села:
 Запруддя — Вітебська область, Браславський район
 Запруддя — Вітебська область, Вітебський район
 Запруддя — Мінська область, Борисовський район
 Запруддя — Мінська область, Крупський район